El término Extraordinary —en español: Extraordinario— puede hacer referencia a:

Música

Canciones 
 «Extraordinary Girl», canción de Green Day;
 «Extraordinary», canción de Mandy Moore;
 «Extraordinary», canción de Clean Bandit.

Álbumes 
 Extraordinary Ways, álbum de Conjure One;
 Extraordinary Machine, álbum de Fiona Apple.